Ryan Griffiths (guitariste) (né en 1978), guitariste australien
Ryan Griffiths (football) (né en 1981), footballeur australien